Вадим Семенович Золоторевский (8 января 1937 – 6 апреля 2019) — советский и российский учёный-, специалист в области металловедения цветных металлов и сплавов, один из основателей отечественной школы алюминиевых сплавов. Доктор технических наук, профессор кафедры металловедения МИСиС. Лауреат Премии Совета Министров СССР, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Биография 
Вадим Семенович Золоторевский родился 8 января 1937 года в Москве. В 1954-1959 гг. - студент Московского института цветных металлов и золота. После окончания института работал зав. лабораторией кафедры металловедения МИЦМиЗ. С 1962 года - ассистент кафедры металловедения цветных металлов МИСиС, позже доцент той же кафедры. С 1980 г . - профессор, с 1991 по 2008 год - заведующий кафедрой. С 2008 г. по настоящее время - профессор кафедры МЦМ МИСиС.

Научная и преподавательская деятельность 
В.С. Золоторевский - специалист в области металловедения цветных (в первую очередь алюминиевых) сплавов. В университете курирует научное направление, связанное с металловедением алюминиевых сплавов.

Член Диссертационных советов МИСиС и ФГУП «ВИАМ», член редколлегии журнала «Известия вузов. Цветная металлургия». Член Аmerican Society of Materials.

Основные публикации:
 Новиков И.И., Золоторевский В.С. Дендритная ликвация в сплавах. М., Наука, 1966.
 Золоторевский В.С. Структура и прочность литых алюминиевых сплавов. М.Металлургия, 1981.
 Золоторевский В.С. Механические свойства металлов и сплавов. 3-е изд. М., МИСиС. 1998.
 Пригунова А.Г., Белов Н.А., Таран Ю.Н., Золоторевский В.С., Напалков В.И., Петров С.С. Силумина. Атлас микроструктур и фрактограмм. Под ред. Ю.Н.Тарана, В.С.Золоторевского. М., МИСиС, 1996.
 В.С.Золоторевский, Н.А.Белов. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. М., МИСиС, 2005.
 V.S.Zolotorevsky, N.A.Belov, M.V.Glazoff. «Casting Aluminum Alloys», Elsevier, 2007.
 И.И.Новиков, В.С.Золоторевский, В.К. Портной и др./ Под ред. В.С.Золоторевского, Металловедение, том 1 и том 2, М. МИСиС, 2009.

Признание 
В.С. Золоторевский - заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат Премии Совета Министров СССР.

Ссылки 

 Эндаумент-фонд НИТУ «МИСИС» учредил именную стипендию В.С. Золоторевского

Источники 
Личная страница В.С. Золоторевского на сайте кафедры металловедения цветных металлов НИТУ "МИСиС".

Личная страница В.С. Золоторевского на официальном сайте НИТУ "МИСиС"

75-летний юбилей профессора НИТУ «МИСиС» Вадима Семеновича Золоторевского

Некролог

Учёные МИСиС
Преподаватели МИСиСа